

Cinema 
 La via dell'impossibile (Topper) – film statunitense del 1937 diretto da Norman Z. McLeod

Televisione 
 Topper – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1953 al 1955
 Topper – film per la televisione statunitense del 1979 diretto da Charles S. Dubin

Altro 
 Topper – una barca a vela
 Topper – sito archeologico negli Stati Uniti
 Harley-Davidson Topper – scooter prodotto dalla Harley Davidson
 Copa Topper – torneo di tennis
 Topper – azienda statunitense di giocattoli